Een verkeersweg:
 N521 (België)
 N521 (Frankrijk)
 N521 (Nederland), zie Provinciale weg 521
 N-521 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing